Vers libre (französisch „freier Vers“) steht für:

 Vers libre, metrisch freie (französische) Lyrik der symbolistischen Tradition ab dem Ende des 19. Jahrhunderts
 Vers libéré, metrisch gelockerte, von Baudelaire und Verlaine begründete Richtung der französischen Lyrik im 19. Jahrhundert
 Vers libre classique, eine Richtung metrisch freier, aber reimgebundener Lyrik in Frankreich im 17. und 18. Jahrhundert, siehe Vers mêlés

Siehe auch:
 Freier Vers
 Freie Rhythmen
 Free verse